Gianni Riotta (1954) – giornalista, scrittore, conduttore televisivo e accademico italiano naturalizzato statunitense
 Vincent Riotta (1959) – attore britannico di origini italiane